A Shaun, a bárány (eredeti cím: Shaun the Sheep) egy 2007-es brit stop-motion technikával, az Aardman Animations és HIT Entertainment által készített gyermeksorozat. A sorozat Magyarországon a Cartoon Network csatornán volt látható, 2013-tól az M2 is adta, jelenleg az RTL II és az RTL+ adja.

A címszereplő először az 1995-ben Oscar-díjat nyert Wallace és Gromit: Birka akció című rövidfilmjében szerepelt. Egy bárányt beszippant Wallace kötőgép szerkezete és azt a gép megnyírja. Wallace ezután a bárányt Shaunnak nevezi el, mely egy szójáték mivel a Shaun kiejtésben hasonlít az angol shorn, vagyis nyírott, megnyírt szóra. Shaun később ismét feltűnt a 2002-es Cracking Contraptions sorozat Shopper 13 című epizódjában. A karakter sikere miatt kapta Shaun a saját spin-off-ot.

Cselekmény 
Shaun a többi bárány között él egy kis tanyán, ahol ő a nyáj esze. A nyájra, Bitzer, a terelőkutya vigyáz, aki szigorúan betartatja a katonás rendet, legalábbis megpróbálja betartatni. A nyugodt életet azonban mindig megzavarja valami; néha egy új jövevény a tanyán, egy új játék felfedezése, vagy éppen a rettegett birkanyírás.

Főbb szereplők 
Shaun: Shaun a vezérbárány, a csapat esze. Kíváncsisága néha különös helyzetekbe sodorja őt és nyáját, de találékonyságával mindig megoldja a helyzetet.

Bitzer: Bitzer a terelőkutya szigorúan felügyeli, hogy minden rendben menjen a tanyát a reggeli felkeléstől, a kötelező legelésen keresztül egészen a takarodóig. Bitzer igazi brit, semmi pénzért ki nem hagyná a teázást, melyhez egy igazi angolhoz méltóan szendvicset fogyaszt. Bitzer ugyan szigorú, azonban jóban van a nyájjal és néha szemet huny az idétlenkedések felett, és néha még ő maga is beszáll a játékba.

A gazda: A gazda egyedül vezeti a tanyát hűséges kutyájával, Bitzerrel az oldalán. A munka oroszlánrészét Bitzer végzi, ő csak néha folyik bele a nyáj életébe. A későbbi epizódokból azt is megtudhatjuk, hogy lelkesedik a technológiai újdonságok és a "Drumm & Bass" zenei műfaj iránt. Gyermekkorát is abban a házban töltötte második gyerekként, de mivel bátyja megházasodott és elköltözött, ezért az rámaradt a hatalmas birkahodállyal egyetemben. A bátyjától van egy unokahúga is, aki a szüneteket nála tölti (The Farmer's Niece, S2E12).

A nyáj: A tipikus bárányok akik, naphosszat csak legelésznek, egészen addig, amíg Shaun ki nem talál valami izgalmasabbat. Nem olyan eszesek és bátrak mint Shaun, de kiállnak mellette, még ha néha ügyetlenül is.

A nyáj néhány tagja:
Shirley a legnagyobb és legbambább a nyájban, aki egész álló nap csak, és a legtöbb esetben ezt is teszi. Ha nem, akkor eszik, amit ér, és csak a Kecske kelhet vele ebben versenyre.
Timmy, a bébibárány a nyáj legfiatalabb tagja, aki néha veszélyes helyzetekbe keveredik. Imádja a plüssmaciját és a cumiját.
Timmy anyukája, aki állandóan csöppsége mellett van és vigyáz rá. Könnyen felismerhető a nyájban hajcsavarói miatt.

A malacok: A legelő szomszédságában, egy kőkerítés mögött élnek. Valóságos sorscsapásnak számítanak a nyájra nézve. Ha Shaun valami játékot talál, a malacok azonnal meg akarják kaparintani.

Kisebb szereplők

Állatok

A Kakas a főcím kezdetén, valamint az Alvajáró birka (Sheepwalking) című részben látható.

A Tyúkanyó és az ő bosszantó, csipogó kiscsibéi, szerepelnek a Ki a mamád? (Who’s The Mummy?) című részben.

Kiscsibék, akik szintén a Ki a mamád? (Who's The Mummy?) c. részben szerepelnek, azt hiszik, hogy Shaun az édesanyjuk (őt látták meg először), és mindenhova elkísérik.

A Kacsák többnyire jelentéktelen jószágok, akik inkább csak tölteléknek vannak. Két tojót és egy gácsért ismerhetünk meg a sorozatban, de legtöbbet a gácsér szerepel.
Jellemző részek:
Off the Baa,
Bathtime,
Mower Mouth,
Saturday Night Shaun,
Marks on Concrete,
Tidy Up

Mower Mouth a Kecske egy megállíthatatlan zabagép – az összes energiáját a következő étkezésre összpontosítja… A Mower Mouth, a Szombat esti láz (Saturday Night Shaun), illetve a Shaun, a farmer (Shaun The Farmer) című epizódokban szerepel.

A Bika harcias és hatalmas, könnyen felbosszantják Shaun bohóckodásai és a vörös szín. A bika (The Bull), a Szombat esti láz (Saturday Night Shaun), a Ki a mamád? (Who's The Mummy?) és a Heavy metal Shaun című részekben szerepel.

A Vakond egy barátságtalan kártevő a Mountains Out Of Molehills című részeben.

A Méhek

She-Bitzer a legelő mellett kempingezők nőstény kutyája a Fetching című részben.

Pidsley A Farmer lusta és önző macskája, aki figyelemreméltóan gyors és rosszindulatú tud lenni, és ellenszenvvel nézi ha egy birka beoson a Farmer házába. Feltűnik a Timmy In A Tizzy és a Saturday Night Shaun című epizódokban.

A Béka a madárijesztő kalapjában, aztán Shaun kabátjában találják a Take Away epizódban. Fizetőeszközként használják, három gombbal, és egy kis fésűvel együtt, cserébe néhány pizzáért. (Habár ő nem nagyon akar a pizza-kiszállító fiú kisállatává válni.)

Az Egér A malacok használják, egy csínyként a nyáj ellen a Things That Go Bump című részben.

Epizódok 
{| style="text-align: center; width: 56%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
|+
|- style="background: #ABC;"
! width="3%" |#
! width="25%" |Eredeti cím
! width="25%" |Angol cím
! width="25%" |Eredeti bemutató
|-
| colspan="4" |
|-
| colspan="4" bgcolor="#DFEFFF" | ELSŐ ÉVAD
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |01
| Káposzta Foci
| Off The Boa
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |02
| Hozd Ide
| Fetching
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |03
| Fürdés Idő
| Bathtime
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |04
| Timmy Mackója
| Timmy In a Tizzy
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |05
| Alma Csata
| Scrumping
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |06
| Csendélet
| Still Life
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |07
| Mekegő Fűnyíró
| Mower Mouth
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |08
| Rendeljünk Pizzát
| Take Away
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |09
| A Bika
| The Bull
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |10
| Szombat Esti Láz
| Saturday Night Shaun
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |11
| A Papírsárkány
| The Kite
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |12
| Kisbáránynak Nem Való
| Little Sheep of Horrors
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |13
| Hess Méhek
| Buzz Off Bees
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |14
| Bolhacirkusz
| Fleeced
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |15
| Birkafotózás
| Shaun Shoots the Sheep
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |16
| Timmy A Légtornász
| Big Top Timmy
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |17
| Shaun Formába Hoz
| Shape Up With Shaun
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |18
| Vakond Vadászat
| Mountains Out of Molehills
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |19
| Ki A Mamád
| Whos The Mummy
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |20
| Kitör A Frász
| Things That Go Bump
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |21
| Elszökött A Nyáj
| Sheep on the Loose
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |22
| Talpalatnyi Beton
| Bitzer Puts His Foot In It
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |23
| Traktor Gondok
| Troublesome Tractor
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |24
| Csuklás
| Hiccups
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |25
| Gyűjtsd A Vasat
| Heavy Metal Shaun
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |26
| Nagymosás
| Washday
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |27
| Fogtündér
| Tooth Fairy
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |28
| Mentsük Meg A Fát
| Save the Tree
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |29
| Shaun A Gazda
| Shaun the Farmer
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |30
| A Gazda Kicsi Unokahúga
| The Farmers Niece
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |31
| Alvajáró Birka
| Sheepwalking
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |32
| Ragadj Rám
| Stick with Me
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |33
| Kemping Káosz
| Camping Chaos
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |34
| Ha Nem Bírod A Hőséget
| If You Cant Stand the Heat
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |35
| Tiszta Udvar Rendes Ház
| Tidy Up
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |36
| A Látogató
| The Visitor
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |37
| Álmatlan Éjszaka
| Snore Worn Shaun
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |38
| Abrakadabra
| Abracadabra
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |39
| Háztartási Robotkutya
| Helping Hound
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |40
| Neveletlen Látogatók
| Shaun Encounters
|-
| colspan="4" |
|-
| colspan="4" bgcolor="#DFEFFF" | MÁSODIK ÉVAD
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |41
|Dupla baj
| Double Trouble
|2017. február 1. (HBO2)
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |42
|A rajzos kalamajka
| Draw the Line
|
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |43
|Őrült éjszaka
| Sheepless Nights
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |44
|Tavaszi bárány
| Spring Lamb
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |45
|
| Strictly No Dancing
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |46
|
| Who's the Caddy?
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |47
|Ma van haj, holnap már nincs
| Hair Today, Gone Tomorrow
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |48
|A skótduda
| Bagpipe Buddy
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |49
|
| Supersized Timmy
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |50
|Zárd ki
| Lock Out
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |51
|
| Cheetah Cheater
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |52
|
| Ewe've Been Framed
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |53
|Bitzer új kalapja
| Bitzer's New Hat
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |54
|A visító egér
| Hide and Squeak
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |55
|Eszeveszett romantika
| Frantic Romantic
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |56
|
| Everything Must Go
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |57
|Parti állatok
| Party Animals
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |58
|Szerepcsere
| Cat Got Your Brain
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |59
|
| Two's Company
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |60
|A kutyaházban
| In the Doghouse
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |61
|A hajó
| The Boat
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |62
|
| What's Up, Dog?
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |63
|
| Cock-a-Doodle Shaun
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |64
|
| Bitzer's Basic Training
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |65
|
| Chip Off the Old Block
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |66
|Malacbaj
| Pig Trouble
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |67
|
| Bitzer from the Black Lagoon
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |68
|
| Zebra Ducks of the Serengeti
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |69
|A besúgó
| Whistleblower
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |70
|A nagy hajsza
| The Big Chase
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |71
|A mágnes
| The Magpie
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |72
|
| Operation Pidsley
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |73
|
| Pig Swill Fly
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |74
|
| Shirley Whirley
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |75
|
| Foxy Laddie
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |76
|
| Shaun goes Potty
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |77
|
| An Ill Wind
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |78
|
| Fireside Favourite
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |79
|Hóesésben
| Snowed In
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |80
|Boldog karácsonyt mindenkinek!
| We Wish Ewe A Merry Christmas
|-
| colspan="4" |
|-
| colspan="4" bgcolor="#DFEFFF" | HARMADIK ÉVAD
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |81
|Az elszabadult nyáj
| The Stand Off
|2013. február 25.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |82
|A kókuszdió
| The Coconut
|2013. február 26.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |83
|A pásztor
| The Shepherd
|2013. február 27.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |84
|
| You Missed A Bit
|2013. február 28.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |85
|Játssz a festékkel!
| Let's Spray
|Ezt az epizódot nem adták le a BBC csatornán
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |86
|A holló
| The Crow
|2013. március 1.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |87
|Shaun, a szökevény
| Shaun The Fugitive
|2013.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |88
|
| Hard To Swallow
|2012. december 5.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |89
|
| Mission Inboxible
|2012. december 9.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |90
|Viszlát pajta
| Bye Bye Barn
|2012. december 4.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |91
|
| The Rounders Match
|2012. december 6.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |92
|Esti film
| Film Night
|2012. december 5.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |93
|Fosszíliák
| Fossils
|2012. december 4.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |94
|A gördeszka
| The Skateboard
|2012. december 8.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |95
|A zongora
| The Piano
|2012. november 30.
|-
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |96
|A pillanatkép
| The Snapshot
|2012. december 3.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |97
|A hőség
| Prickly Heat
|2012. december 7.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |98
|A vitorlázógép
| The Hang Glider
|2012. december 2.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |99
|Az árnyjáték
| The Shadow Play
|2012. december 9.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |100
|
| Bull Vs Wool
|2012. december 7.
|-
| colspan="4" |
|-
| colspan="4" bgcolor="#DFEFFF" | NEGYEDIK ÉVAD
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |101
|A fagylaltos furgon
| Cones
|2014. február 3.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |102
|Az alacsony idegen
| Caught Short Alien
|2014. február 4.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |103
|Boldog születésnapot Timmy!
| Happy Birthday Timmy!
|2014. február 5.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |104
|A dzsin
| The Genie
|2014. február 6.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |105
|3DTV
| 3DTV
|2014. február 7.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |106
|A büdös gazda
| The Smelly Farmer
|2014. február 10.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |107
|
| DIY
|2014. február 11.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |108
|A nyúl
| The Rabbit
|2014. február 12.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |109
|A díj bírtokában
| Prize Possession
|2014 február 13.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |110
|A pók
| The Spider
|2014. február 14.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |111
|A bolondos bolha
| The Looney Tic
|2014. február 17.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |112
|Férfiak munkában
| Men at Work
|2014. február 18.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |113
|A kutya show
| The Dog Show
|2014. február 19.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |114
|A hiányzó darab
| Missing Piece'''
|2014. február 20.
|-
| colspan="4" |
|-
| bgcolor="#DFEEEF" |115
|A természet világa
| Wildlife Watch|2014. február 21.
|-
|116
|A pelikán
|The Pelican
|2014. február 24.
|-
|117
|Rossz fiú
|Bad Boy
|2014. február 25.
|-
|118
|Távirányító
|Remonte Control
|2014. február 26.
|-
|119
|A lusta gazda
|Phoney Farmer
|2014. február 27.
|-
|120
|Nagy kutyanap
|Ground Dog Day
|2014. április 21.
|-
|121
|A madárijesztő
|The Intruder
|
|-
|122
|Egy nap Bitzernek
|Bitzer for a Day
|
|-
|123
|Bitzer titka
|Bitzer's Secret
|
|-
|124
|A Ping-Pong orvvadász
|Ping-Pong Poacher
|
|-
|125
|Rejtett tehetségek
|Hidden Talents
|
|-
|126
|Tökéletes kép
|Picture Perfect
|
|-
|127
|
|Save the Dump
|
|-
|128
|Kacsa
|Duck
|-
|129
|A hipnotizáló kecske
|The Stare
|
|-
|130
|Gyümölcs és Nuts
|Fruit and Nuts
|
|-
| colspan="4" |
|-
|}

 Spin-off 
Timmy, a kisbárány olyan sikeres lett, hogy saját spin-off sorozatot kapott, Timmy, a kis bárány (Timmy Time) néven.

Mozifilm
2015-ben készült el a mozifilm Shaun, a bárány – A film (Shaun the Sheep Movie)'' címmel.

Jegyzetek

Források

További információk 
A sorozat hivatalos oldala
IMDb oldala
Aardman Animations Ltd.

2007-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
A BBC saját gyártású műsorai
A BBC gyerekeknek szóló műsorai
Vásárolt Cartoon Network-sorozatok
2016-ban befejezett brit televíziós sorozatok